Горга́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Горгадзе, Антимоз (1924—1970) — грузинский художник и скульптор.
 Горгадзе, Елена Иосифовна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Горгадзе, Леван (род. 1987) — профессиональный борец сумо.
 Горгадзе, Сергей Романович (1876—1929) — грузинский историк, один из основателей Тбилисского университета.
 Горгадзе, Хатиджа Мамудовна (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
 Горгадзе, Шалва Александрович (1900—1974) — грузинский композитор и дирижёр.